Beniarjó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beniarjó (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Beniarjó (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar